Мешок — упаковка из мягкого материала, используемая для транспортировки и хранения предметов и грузов.
 Горловой мешок — мешкообразный или баллонообразный пузырь из кожи, образующийся в основании полости рта лягушек, отряда бесхвостых. 
 Зародышевый мешок — женский гаметофит, половое поколение покрытосеменных растений.
 Желточный мешок — производное эмбриобласта; формируется из эндобластического пузырька в период плацентации на 15—16-й день внутриутробного развития.
 Кожно-мускульный мешок — единая и неразделимая система покровных и мышечных тканей плоских, круглых и кольчатых червей.
 Кондитерский мешок — элемент кухонной утвари, используемый для нанесения внешних украшений на готовое блюдо.
 Мешок Амбу — ручной аппарат для искусственной вентиляции лёгких, применяемой к пациентам с нарушением дыхания. 
 Огневой мешок — район местности, заранее подготовленный для ведения по нему огня высокой плотности с нескольких сторон.
 Чернильный мешок — непарный защитный орган с красящим веществом, имеющийся у большинства головоногих моллюсков.
 Угольный Мешок — тёмная туманность в созвездии Южного Креста.

Предметы военно-полевого обихода 
 Бивуачный мешок — защитный чехол на спальный мешок, предназначенный для использования во время бивака.
 Вещевой мешок — фасон военно-полевой заплечной сумки.
 Мешок Иолшина — мешок из парусины, используемый для упаковки снаряжения кавалериста при водных переправах.
 Спальный мешок — предмет походного быта, обеспечивающий комфортный отдых и сон.
 Плавательный мешок для кавалерии (ПМК) — предназначен для транспортировки через водные преграды обмундирования, амуниции, продовольствия и прочих предметов.

Художественные произведения 
 Мешок с костями — роман Стивена Кинга, опубликованный в 1998 году. 
 Мешок с костями — американский двухсерийный телефильм 2011 года, снятый Миком Гаррисом по сценарию Мэтта Вэнна.
 Мешок яблок — советский рисованный мультипликационный фильм, созданный в 1974 году.

Жаргон 
 «Мешок» — слово применяемое в среде военнослужащих обозначающее окружение противника (своих войск).

См. также 
 Мешко
 Мешков